John Houseman (acteur), (1902 – 1988). Amerikaans acteur
John Houseman (honkballer), (1870 – 1922). Nederlands honkballer.